Sonnensegel steht für
 eine Konstruktion zum Schutz vor Sonnenstrahlung, siehe Markise#Sonnenschutzsegel, Sonnensegel / Sonnenschutz und Sonnenschutz (Architektur)
 einen Träger von Solarzellen an einem Raumschiff, siehe Solarmodul
 ein Konzept zum Antrieb von Raumfahrzeugen, siehe Sonnensegel (Raumfahrt)

Siehe auch
 Sonnenwindsegel, siehe Solar Wind Composition Experiment der Apollo-Missionen